Ву́лиця Кузьми Скрябіна (також вулиця Андрія Кузьменка) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 вулиця Кузьми Скрябіна — вулиця в місті Виноградів.
 вулиця Кузьми Скрябіна — вулиця в місті Ізмаїл.
 вулиця Кузьми Скрябіна — вулиця в місті Ізюм.
 вулиця Кузьми Скрябіна — вулиця в місті Кам'янське.
 вулиця Кузьми Скрябіна — вулиця в місті Малин.
 вулиця Кузьми Скрябіна — вулиця в місті Тростянець.

Вулиця Андрія Кузьменка 

 вулиця Андрія Кузьменка — вулиця в місті Любомль.
 вулиця Андрія Кузьменка — вулиця в місті Фастів.

Провулок Кузьми Скрябіна 

 провулок Кузьми Скрябіна — провулок в місті Київ.
 провулок Кузьми Скрябіна — провулок в місті Кременчук.
 провулок Кузьми Скрябіна — провулок в місті Малин.
 провулок Кузьми Скрябіна — провулок в місті Радомишль.
 провулок Кузьми Скрябіна — провулок в місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей